Эпидо́т (англ.Epidote , ,  т.к. в сечении кристалла (призмы) одна сторона длиннее.) — сложный силикат кальция, алюминия и железа.  Имеет в основном зелёную окраску, с оттенками от чёрно-зелёной или синевато-зелёной, до травянисто-зелёной, желтоватой и изредка охристо-жёлтой. Наиболее характерным и ценимым цветом эпидота является фисташково-зелёный.

Свойства 

Образуется как продукт изменения основных пород при контактовом метаморфизме и в альпийских жилах. Кристаллы эпидота призматические, на гранях призмы можно наблюдать выраженную штриховку. Правильно образованные кристаллы без примесей имеют большое количество граней (до двухсот). Спайность совершенная (по второй оси кристалла — ясная). Излом раковистый, неровный, иногда — занозистый.

Вследствие выраженной анизотропии, эпидот обладает выраженным эффектом плеохроизма. Кристаллы зелёного, жёлтого и красноватого цвета при перемене спектра освещения, соответственно, меняют и цвет — от зеленоватого до коричневатого или жёлтого.

Самая распространенная форма кристаллов эпидота — длиннопризматическая, реже игольчатая или столбчатая. При плавлении разлагается с образованием магнитного шарика (железистые соединения).

Минерал, как правило, имеет фисташково-зелёный или тёмно-зелёный цвет. Кристаллы могут быть как прозрачными, так и непрозрачными в зависимости от происхождения минерала и примесей.

Внешне похож на везувиан, с которым его иногда путают.

Эпидот образует собой целое семейство близких минералов, которая так и называются: «группа эпидота». Все минералы этой группы обладают сходным химическим составом и кристаллической структурой (хотя и кристаллизуются обычно в двух сингониях: ромбической и моноклинной). К числу первых относится только один минерал: цоизит. Вторая, более обширная, включает в себя, кроме собственно эпидота — клиноцоизит, пьемонтит и алланит (иногда называемый также ортитом).

Вследствие изоморфного замещения одних элементов другими, химический состав эпидота весьма изменчив. Кальций в минерале может заменяться магнием или железом, а алюминий, в свою очередь — железом, марганцем или церием или иттрием. С увеличением содержания марганца эпидот переходит в пьемонтит, а с увеличением доли редких металлов — в алланит.

Кроме того, эпидот II генерации может быть радиоактивным (с высоким содержанием урана). Эпидот I генерации, как правило, урана не содержит.

Разновидности эпидота 
Некоторые минералы были описаны как новые, но оказались разновидностями эпидота, среди них:
 Клиноцоизит — характерно пониженное содержание железа. Эта разновидность эпидота может иметь разные цвета от светло-фисташкового до буро-зеленого.
 Пистацит — полупрозрачный камень фисташкового цвета.
 Пушкинит — разновидность эпидота с прозрачными кристаллами бутылочно-зеленого цвета.
 Пьемонтит — в составе повышенное содержание марганца, поэтому кристаллы имеют вишневый цвет.

Месторождения 
Непрозрачная разновидность пьемонтит (марганцесодержащий эпидот) из Пьемонта — окрашена в розовый или вишнёво-красный цвет.

На Урале встречается бутылочно-зелёная прозрачная разновидность эпидота — пушкинит, открытая П. И. Вагнером.

Маложелезистую разновидность от светло-зелёного до буровато-зелёного называют клиноцоизитом.

Применение 
Поделочный камень. Пригодный для огранки эпидот встречается в Мексике, Мозамбике, Норвегии, США (Калифорния), Австрии (Высокий Тауэрн).

Изредка используется в изготовлении ювелирных изделий.

Из эпидота, серого кварца и розового полевого шпата сложена горная порода унакит.

Примечания

Литература 
 
  Шуман В. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. — М.: Мир, 1986. С.176.

Ссылки 

 Эпидот в «Каталоге минералов»
 Эпидот на Яндексе
 Статья про эпидот в GeoWiki
 Номенклатура надгруппы эпидота

Поделочные камни
Силикаты (минералы)
Минералы кальция
Минералы алюминия
Минералы железа
Соединения железа по алфавиту
Соединения кальция по алфавиту
Минералы моноклинной сингонии